Pristava (Borovnica), een plaats in de Sloveense gemeente Borovnica
 Pristava (Cirkulane), een plaats in de Sloveense gemeente Cirkulane
 Pristava (Ljutomer), een plaats in de Sloveense gemeente Ljutomer
 Pristava (Nova Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Nova Gorica
 Pristava (Novo mesto), een plaats in de Sloveense gemeente Novo mesto
 Pristava (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana
 Pristava (Tržič), een plaats in de Sloveense gemeente Tržič
 Pristava (Vojnik), een plaats in de Sloveense gemeente Vojnik